Externalisierung (lat. externus, siehe extern; Nach-Außen-Verlagerung, Veräußerung, Abwälzung) bezeichnet:

 Externalisierung (Psychologie), die Verlagerung von Gefühlen, Motiven oder Zuschreibungen nach außen
 in der Betriebs- und Volkswirtschaft das Abwälzen von Kosten auf die Gemeinschaft oder auf zukünftige Generationen, siehe externer Effekt
 in Wissensmodellen die Umwandlung von implizitem Wissen in explizites Wissen, siehe implizites Wissen
 in der Zellbiologie das Präsentieren von Molekülen auf der Zellaußenwand zu Signalzwecken, siehe auch Antigenpräsentation